Эми Матисио () — канадская актриса театра, кино и телевидения Наиболее известна по ролям в фильмах Лоуэлл Дина — «Волк-полицейский», «Ещё один волк-полицейский» и «Суперсеть».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки